oko proroka – popularny w Turcji amulet
 Oko proroka czyli Hanusz Bystry i jego przygody – powieść Władysława Łozińskiego
 Oko proroka – film z 1982 roku
 Oko proroka czyli Hanusz Bystry i jego przygody – serial telewizyjny z 1985 roku

Zobacz też 
 Przeklęte oko proroka – film z 1984 roku